Ocosia är ett släkte av fiskar. Ocosia ingår i familjen Tetrarogidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Ocosia